Мирненська селищна рада — Донецька область, Волноваський район
 Мирненська селищна рада — Запорізька область, Мелітопольський район
 Мирненська селищна рада — Луганська область, Краснодонський район
 Мирненська селищна рада — Херсонська область, Каланчацький район

Див. також 
 Мирненська сільська рада